До завтра:

 До завтра (фильм, 1929) — советская чёрно-белая немая кинодрама.
 До завтра (фильм, 1964) — советский фильм Александра Давидсона.
 До завтра (альбом) — музыкальный альбом Дмитрия Маликова.